TTB steht für:
 Tax and Trade Bureau, US-amerikanische Finanzbehörde
 Flugplatz Tortolì-Arbatax, Sardinien (IATA-Code)
 Tösstalbahn, Schweizer Eisenbahnunternehmen
 Türk Tabipleri Birliği, türkischer Ärzteverband
 Türk Ticaret Bankası, türkische Bank
 Kampfname von Jovito Araújo, osttimoresischer Priester und Unabhängigkeitsaktivist

ttb steht für:
 Gaa (Sprache) (ISO-639-3-Code), dakoide Sprache in Nigeria

Abkürzung